Galifianakis ist der Familienname folgender Personen:

 Nick Galifianakis (* 1928), US-amerikanischer Politiker
 Zach Galifianakis (* 1969), US-amerikanischer Comedian und Schauspieler